Аркебузиры (аркебузьеры, от , ) — в XV—XVII веках род войск: солдаты, вооруженные аркебузами.

Первоначально — пехота, сопровождавшая пикинёров, на одного аркебузира приходилось не менее трёх пикинёров. С усовершенствованием аркебузы (увеличение скорострельности, дальности стрельбы и уменьшение веса), количество аркебузиров в пехотных полках возросло, и к концу XVI века стало равным количеству пикинёров.

Из-за малого калибра аркебузы и относительно небольшого по сравнению с мушкетом веса, а также отсутствия доспехов, аркебузиров часто относят к лёгкой пехоте, хотя это деление весьма относительно. Появление манёвра «караколь» увеличило огневую мощь аркебузиров и частично компенсировало невысокую меткость стрельбы аркебузы.

К середине XVI в. аркебузирами также стали называть конных стрелков, использовавших аркебузы, — предшественников драгун. Например, во Франции каждой роте жандармов придавался отряд из 50 таких стрелков.

К аркебузирам можно отнести японских пехотинцев асигару после 1543 года, когда в Японию португальцами завезено было ручное огнестрельное оружие.

Аркебузиры, как вид пехоты, с появлением более совершенного оружия превратились в мушкетёров, фузилёров и т. п.

См. также 
 Пищальники
 Мушкетёры
 Фузилёры
 Аркебуза
 Пищаль
 Мушкет

Примечания

Литература 
 
 

Пехота
Кавалерия
Военные формирования и подразделения Средневековья
Конные стрелки